Бра́йан Кидд (; родился 29 мая 1949 года в Манчестере, Англия) — английский футболист и футбольный тренер. 

В 1968 году вместе с «Манчестер Юнайтед» завоевал Кубок европейских чемпионов.

После завершения карьеры игрока был помощником главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, а позднее — помощником главного тренера «Манчестер Сити».

Клубная карьера 
Родился в Коллихерсте, центральной части города Манчестер. Это предопределило клуб, в котором он стал заниматься футболом. Им стал «Манчестер Юнайтед». В своём первом сезоне в основном составе команды стал обладателем Кубок европейских чемпионов, забив два мяча в этом турнире, в том числе один мяч в финальном матче (в день финала Кидду исполнилось 19 лет). За семь лет, проведённых в клубе сыграл в чемпионате 203 матча и забил 52 гола.

Карьера в сборной 

Матчи Кидда за сборную Англии

Итого: 2 матча / 1 гол; 2 победы.

Матчи Кидда за сборную Англии (до 23 лет)

Итого: 10 матчей / 5 голов; 9 побед, 1 поражение.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте NASLJerseys.com 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Атланта Чифс»
Игроки ФК «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1977—1983)
Игроки ФК «Миннесота Страйкерс»
Игроки ФК «Барроу»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Барроу»
Тренеры ФК «Престон Норт Энд»
Тренеры ФК «Блэкберн Роверс»
Тренерский штаб ФК «Манчестер Юнайтед»
Тренерский штаб ФК «Лидс Юнайтед»
Тренерский штаб ФК «Шеффилд Юнайтед»
Тренерский штаб ФК «Манчестер Сити»